Лазорський Микола Панасович (1890-1970) – український письменник
 Лазорський В.А. - член ВУЦВК 4-го складу 

українські прізвища